Турунтаево — имя собственное; название населённых пунктов:

Россия 
 Турунтаево — село в Томском районе Томской области.
 Турунтаево — село в Прибайкальском районе Бурятии.

См. также 
 Турунтаев